

Geografia

Distretto di Gulou (Fuzhou), Fujian
Distretto di Gulou (Kaifeng), Henan
Distretto di Gulou (Nanchino), Jiangsu
Distretto di Gulou (Xuzhou), Jiangsu